Le vin jaune est un type de vin français, provenant du département du Jura.
 Le vin jaune, dit aussi huangjiu, est un type d'alcool chinois.